Шари́фов () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Шарифов, Абид Годжа оглы (род. 1972) — заместитель премьер-министра Азербайджанской республики.
 Шарифов, Агакерим Ширали оглы (род. 1949) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Шарифов, Артур Эльдарович (род. 1995) — российский видеоблогер, популяризатор науки.
 Шарифов, Вагиф Абдулла оглы (1943—2021) — советский и азербайджанский актёр, артист Гянджинского государственного драматического театра, народный артист Азербайджана (2014).
 Шарифов, Джафар Гусейн оглы (1914—1989) — гвардии капитан РККА.
 Шарифов, Камран Эльхан оглы (род. 1990) — азербайджанский каратист.
 Шарифов, Мустафа Мазахир оглы (род. 1996) — российский спортсмен азербайджанского происхождения, выступающий в кикбоксинге, смешанных боевых искусствах, боксе и боях на кулаках.
 Шарифов, Мухаббат (род. 1941) — Герой Социалистического Труда.
 Шарифов, Самир Рауф оглы (род. 1961) — государственный деятель, министр финансов Азербайджана.
 Шарифов, Фамиль Гасан оглы (1937—2016) — азербайджанский учёный, виноградарь, профессор.
 Шарифов, Хиджран Ибрагим оглы (род. 1965) — азербайджанский судья и тренер по спортивной борьбе.
 Шарифов, Шариф Наидгаджавович (род. 1988) — азербайджанский борец вольного стиля, член национальной сборной Азербайджана.

